Vagten kan være:
 Vagten — dansk tidsskrift
 Vagten (film) — sovjetisk film